Алыке́ль:
 Алыкель (аэропорт) — аэропорт Норильска.
 Алыкель (посёлок) — заброшенный посёлок близ аэропорта «Алыкель».
 Алыкель (озеро) — озеро около посёлка Алыкель.